

Енглвуд — місто, штат Колорадо
 Енглвуд — місто, штат Канзас
 Енглвуд — місто, штат Нью-Джерсі
 Енглвуд — місто, штат Огайо
 Енглвуд — місто, штат Теннессі
 Енглвуд — переписна місцевість, штат Флорида
 Енглвуд — переписна місцевість, штат Пенсільванія